

Cinema 
Jane Doe – film del 1995 diretto da Paul Peditto
Jane Doe – serie di film prodotti dal 2005 al 2008 per Hallmark Channel

Musica 
Jane Doe – album della band metalcore Converge

Onomastica 
 Jane Doe – nome femminile fittizio utilizzato negli Stati Uniti d'America

Televisione 
Jane Doe – film per la televisione del 1983 diretto da Ivan Nagy
Jane Doe – film per la televisione del 2001 diretto da Kevin Elders